

Geografia
Italia
 Palestro – comune della provincia di Pavia

Algeria
 Palestro dal 1860 al 1962 nome di Lakhdaria, città dell'Algeria

Navi militari 
  – cannoniera della Regia Marina
  – pirofregata della Regia Marina
  – cacciatorpediniere della classe omonima della Regia Marina

Altro 
 Battaglia di Palestro (1859) – battaglia della seconda guerra d'indipendenza italiana
 Palestro – stazione della metropolitana di Milano
 Palestro – stazione della metropolitana di Catania
 Strage di via Palestro – attentato compiuto da Cosa nostra a Milano nel 1993

Pagine correlate 
 Classe Palestro